Henríquez y Carvajal ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Henríquez y Carvajal (1848–1952), dominikanischer Schriftsteller
 Francisco Henríquez y Carvajal (1859–1935), dominikanischer Diplomat, Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik